Sainte-Rose peut faire référence à :

Patronyme 
 Jerry Sainte-Rose, (1938- ), magistrat français ;
 Lucien Sainte-Rose (1953- ), athlète français ;
 Robert Sainte-Rose (1943- ), athlète français ;

Toponymes 
 Sainte-Rose, une commune française de la Guadeloupe
 Sainte-Rose, une commune française de La Réunion 
 Sainte-Rose, une ancienne cité du Québec, fusionnée à la ville de Laval
 Sainte-Rose, une circonscription électorale provinciale du Québec
 Sainte-Rose, un village du Nouveau-Brunswick

et aussi :
 Sainte-Rose-de-Watford, une municipalité du Québec
 Sainte-Rose-du-Nord, une municipalité du Québec
 Sainte Rose du Lac, une ville francophone du Manitoba au Canada

Voir aussi

Hydronyme 
 La Sainte-Rose, une rivière française qui coule dans le département du Loiret, dans la région Centre-Val de Loire ; c'est un affluent du Betz en rive droite, donc un sous-affluent de la Seine par le Betz et le Loing. 
 Le lac Sainte-Rose se situe au Québec.

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France